CVJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuernavaca (Messico)